La Danse des œufs (Eiertanz) est un jeu de société créé par Roberto Fraga. Il a été édité par la société Haba en 2004.

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans.

Matériel de jeu 

Le jeu contient :
 1 œuf en bois
 9 œufs en caoutchouc
 2 dés

But du jeu 

Avoir le plus de points (1 œuf en caoutchouc = 1 point, 1 œuf en bois = 2 points).

Règles du jeu 

Un joueur tire le dé d'activité : un logo indique ce qu'il faut faire pour avoir un œuf (le prendre/attraper l'œuf/attraper le dé/faire le tour de la table/crier cocorico/ne pas crier cocorico). Puis le joueur qui a récupéré l'œuf tire le dé qui indique où coincer l'œuf (menton/aisselle/genoux/pli du coude/dans le cou/au choix).

Le gagnant 

Le gagnant est celui qui a le plus de points lorsqu'un joueur fait tomber un œuf, ce qui provoque la fin de la partie.

Intérêt du jeu 

Gérer les contorsions provoquées par la tenue des œufs n'est pas plus facile pour les adultes que pour les enfants. À noter l'esthétique du matériel.

Jeu de société
Jeu d'ambiance
Jeu destiné aux enfants
Jeu mettant en scène un animal